Mesaphorura är ett släkte av urinsekter. Mesaphorura ingår i familjen blekhoppstjärtar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blekhoppstjärtar
Mesaphorura